Wetherall kan syfta på:

Personer med efternamnet Wetherall 
 David Wetherall – en engelsk före detta professionell fotbollsspelare och manager

Geografi 
 Wetheral – en ort i Cumbria, England